Sentschenko (russisch und ukrainisch Сенченко) ist der Familienname folgender Personen:

 Wladimir Petrowitsch Sentschenko (1922–1994), russischer General 
 Wjatscheslaw Sentschenko (* 1977), ukrainischer Boxer im Weltergewicht